Genval steht für:

 Genval (Belgien), eine Ortschaft in Belgien

Genval ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Genval (1884–1945), belgischer Bühnenschauspieler, Sänger, Werbe- und Dokumentarfilmer, NS-Opfer